M38 Wolfhound – amerykański samochód pancerny z okresu II wojny światowej
 Wolfhound – brytyjski transporter opancerzony, odmiana pojazdu Cougar  konstrukcji amerykańskiej
 C-146 Wolfhound – amerykański wojskowy samolot transportowy, odmiana samolotu Dornier Do 328 konstrukcji niemieckiej

Zobacz też 
 wilczarz irlandzki () – rasa psa